Неменко — фамилия.
 Неменко, Леонид Петрович (1938—2020) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Неменко, Степан Алексеевич (1911—1983) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.